Conradie ist der Familienname folgender Personen:

 Bolla Conradie (* 1978), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Werner Conradie (* 1982), südafrikanischer Herpetologe
 Wian Conradie (* 1994), namibischer Rugby-Union-Spieler